Принстън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Принстън (Ню Джърси)
 Принстън (Индиана)
 Принстън (Калифорния)

Вижте също 
 Принстънски университет